Cruzília kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cruzília (ort), Minas Gerais, 
 Cruzília (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar